Los raiones de Ucrania () son el segundo nivel de división administrativa del país, luego de los óblast. Existen 136 raiones en los 24 óblast y la República Autónoma de Crimea. El número de raiones por óblast varía entre 3 y 8.

Lista de raiones de Ucrania 
La siguiente lista muestra las divisiones de cada óblast ucraniano. Cada raión está formado por unos municipios, los que constituyen el último nivel de división administrativa. Algunas ciudades importantes están subdivididas en «raiones urbanos» , que tienen su administración local subordinada a la de la ciudad.

La lista está en el orden del alfabeto cirílico. Las poblaciones informadas corresponden al censo 2001.

Historia 
 Anexo:Raiones de Ucrania (1966-2020)
 Ciudad de importancia regional (Ucrania) (ciudades que no pertenecían a ningún raión hasta la reforma de 2020)

Raiones de ciudades de Ucrania

XXVI. Kiev

XXVII. Sebastopol

Otros raiones urbanos

Vinnytsia

Horlivka

Dnipró

Donetsk

Zhytomyr

Zaporizhia

Kamianské

Kropyvnytsky

Kremenchuk

Véase también
Organización territorial de Ucrania
Anexo:Ciudades de Ucrania

Enlaces externos
 Las nuevas raiones de Ucrania
 Censo 2001 Ucrania 
 Regiones de Ucrania y su composición

Raiones de Ucrania